Анастас (Атанас, Тасо) Стефанов Робев е български общественик и просветен деец, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Робев е роден в 1789 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден е в известната възрожденска фамилия Робеви, син на Стефан Христов Робев и брат на Ангел Робев. Заедно с брат си подпомага материално българското просветно дело в родния им град. С тяхна материална помощ е построена сградата на взаимното училище в Охрид в 1841 година. Прави се опит да се преподава на български език, но е забранено от тогавашната гръцка духовна власт в града.

Анастас Робев умира в 1869 година в Охрид. Негови синове са Йоаким (1820, Охрид – август 1878, Битоля) и Димитър (1822 - 1890), Никола (1831 - 1906), а племенник му е Стефан (14 юли 1842, Охрид – 1880, Виена). Има и три дъщери – Агния, Фани и Деспина, която се омъжва за Сотир Кецкаров.

Фамилия

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Робеви
Български възрожденци
Починали в Охрид